Nesebŭr kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Nesebr, kommun, Burgas, 
 Nesebr, ort, Burgas, Obsjtina Nesebr, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar